Az USA Indiana államában az alábbi Jackson Townshipek találhatók:

 Jackson Township (Allen megye, Indiana)
 Jackson Township (Bartholomew megye, Indiana)
 Jackson Township (Blackford megye, Indiana)
 Jackson Township (Boone megye, Indiana)
 Jackson Township (Brown megye, Indiana)
 Jackson Township (Carroll megye, Indiana)
 Jackson Township (Cass megye, Indiana)
 Jackson Township (Clay megye, Indiana)
 Jackson Township (Clinton megye, Indiana)
 Jackson Township (Dearborn megye, Indiana)
 Jackson Township (Decatur megye, Indiana)
 Jackson Township (DeKalb megye, Indiana)
 Jackson Township (Dubois megye, Indiana)
 Jackson Township (Elkhart megye, Indiana)
 Jackson Township (Fayette megye, Indiana)
 Jackson Township (Fountain megye, Indiana)
 Jackson Township (Greene megye, Indiana)
 Jackson Township (Hamilton megye, Indiana)
 Jackson Township (Hancock megye, Indiana)
 Jackson Township (Harrison megye, Indiana)
 Jackson Township (Howard megye, Indiana)
 Jackson Township (Huntington megye, Indiana)
 Jackson Township (Jackson megye, Indiana)
 Jackson Township (Jay megye, Indiana)
 Jackson Township (Kosciusko megye, Indiana)
 Jackson Township (Madison megye, Indiana)
 Jackson Township (Miami megye, Indiana)
 Jackson Township (Morgan megye, Indiana)
 Jackson Township (Newton megye, Indiana)
 Jackson Township (Orange megye, Indiana)
 Jackson Township (Owen megye, Indiana)
 Jackson Township (Parke megye, Indiana)
 Jackson Township (Porter megye, Indiana)
 Jackson Township (Putnam megye, Indiana)
 Jackson Township (Randolph megye, Indiana)
 Jackson Township (Ripley megye, Indiana)
 Jackson Township (Rush megye, Indiana)
 Jackson Township (Shelby megye, Indiana)
 Jackson Township (Spencer megye, Indiana)
 Jackson Township (Starke megye, Indiana)
 Jackson Township (Steuben megye, Indiana)
 Jackson Township (Sullivan megye, Indiana)
 Jackson Township (Tippecanoe megye, Indiana)
 Jackson Township (Washington megye, Indiana)
 Jackson Township (Wayne megye, Indiana)
 Jackson Township (Wells megye, Indiana)
 Jackson Township (White megye, Indiana)